Javorná bezeichnet

 Javorná (Bochov), Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Javorná, Ortsteil von Čachrov, Okres Klatovy, Tschechien
Javorná, Ortslage von Zlaté Hory, Okres Jeseník, Tschechien
Javorná (Bražec), Ortsteil von Bražec, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Javorná (Berg), Berg im  Böhmerwald, Tschechien